Tardini puede hacer referencia a:

Personas 

Domenico Tardini, clérigo italiano.
Ennio Tardini, dirigente deportivo italiano.

Miscelánea 

Estadio Ennio Tardini, estadio italiano donde juega de local el Parma F.C.